O distrito de Prades é um distrito (em francês arrondissement) da França, que está situado no departamento dos Pirenéus Orientais (en francês Pyrénées-Orientales), da região de Languedoque-Rossilhão. Conta com 6 cantões e 100 comunas.

Divisião territorial

Cantões 
Os cantões do distrito de Prades são:
 Mont-Louis
 Olette
 Prades
 Saillagouse
 Sournia
 Vinça

Comunas

Ver também
Cantões dos Pirenéus Orientais
Comunas dos Pirenéus Orientais

Ligações externas
 Prades sobre el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos de Francia (INSEE, em francês)

Pirenéus Orientais